Medellín oder Medellin bezeichnet

 Orte und Verwaltungseinheiten:
 eine Großstadt in Kolumbien, Hauptstadt des Departamento Antioquia, siehe Medellín
 eine Gemeinde in der spanischen Provinz Badajoz, Extremadura, siehe Medellín (Spanien) (nach diesem Ort sind die übrigen benannt, da hier Hernán Cortés geboren wurde)
 eine Stadtgemeinde in der Provinz Cebu auf den Philippinen, siehe Medellin (Philippinen)
 ein Municipio im mexikanischen Bundesstaat Veracruz, siehe Municipio Medellín
 den Hauptort des Municipio Medellín, Veracruz, siehe Medellín (Medellín)
 einen Ort im Municipio Santiago Tuxtla, Veracruz, siehe Medellín (Santiago Tuxtla)
 einen Ort im Departamento Atamisqui der argentinischen Provinz Santiago del Estero, siehe Medellín (Argentinien) 

 den Medellín (Fluss) in Kolumbien

 die Schlacht von Medellín, die 1809 im sog. Spanischen Unabhängigkeitskrieg zwischen spanischen und französischen (napoleonischen) Truppen in Medellín, Spanien, ausgetragen wurde

 den Titel Graf von Medellín, den derzeit der Herzog von Medinaceli innehat

Medellín ist der Familienname folgender Personen:
 José Luis Castro Medellín (1938–2020), mexikanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Tacámbaro
 Roberto Medellín Ostos (1881–1941), mexikanischer Pharmazeut und Rektor der UNAM

Siehe auch:
 Medellín-Kartell